River Hébert – rzeka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 River Hébert – dawna nazwa miejscowości (village) River Hebert w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.